Disgrace ist der Originaltitel folgender Werke:
 Schande (Roman), ein  Roman von J. M. Coetzee aus dem Jahr 1999
 Schande (2008), ein auf dem Roman basierendes Filmdrama aus dem Jahr 2008

Weitere Bedeutung:
 Disgrace (Band), ehemalige finnische Rock- und Death-Metal-Band